Armaghan Lerr är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Gegharkunik, i den centrala delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Jerevan. Toppen på Armaghan Lerr är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Armaghan Lerr är huvudsakligen kuperad. Den högsta punkten i närheten är Gora Astkhonk,  meter över havet,  kilometer sydost om Armaghan Lerr. Närmaste större samhälle är Verin Getashen,  kilometer norr om Armaghan Lerr. 

Trakten runt Armaghan Lerr består i huvudsak av gräsmarker. Runt Armaghan Lerr är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Gegharkunik
Berg i Armenien 2000 meter över havet eller högre